Cosina Voigtländer si riferisce ai prodotti di ottica fabbricati dalla giapponese Cosina sotto il marchio Voigtländer dal 1999. Cosina ha in leasing il diritto all'utilizzo del marchio dalla Ringfoto. Cosina Voigtländer produce apparecchi fotografici per formato 135 mm Single-lens reflex e fotocamera a telemetro, lenti con attacchi M39 (fotografia) (Leica), M42 (fotografia), M-Bajonett Leica e altri.

Fotocamere

35mm fotocamera con telemetro 

 Bessa L
 Bessa R
 Bessa T
 Bessa R2
 Bessa R2S
 Bessa R2C
 Bessa R2A
 Bessa R3A
 Bessa R2M
 Bessa R3M
 Bessa R4A
 Bessa R4M

Formato medio

Bessa III

35mm SLR
 Bessaflex TM
 VSL 43

Lenti
Cosina iniziò la produzione di fotocamere e lenti Voigtländer nel 1999, all'introduzione dell'attacco M39 (fotografia). Ha prodotto diversi modelli con attacco M39x26, Leica M-Bajonett, Nikon S (alcune adatte per Contax RF), e per SLR incluso l'attacco M42 (fotografia) e Nikon F. Cosina produce anche per altri costruttori.

LTM lenti per telemetro

Non accoppiati col telemetro
 12mm f/5.6 aspherical Ultra-Wide Heliar — included metal viewfinder and Armalite hood, black or chrome
 15mm f/4.5 aspherical Super-Wide Heliar — integrated partial hood (no filter thread) and included plastic viewfinder, black or chrome
 25mm f/4 Snapshot Skopar — included plastic viewfinder and hood, black or chrome

Accoppiati col telemetro
 21mm f/4 Color Skopar † — included plastic viewfinder
 28mm f/1.9 aspherical Ultron — Armalite hood, black or chrome
 28mm f/3.5 Color Skopar †
 35mm f/1.7 aspherical Ultron †
 35mm f/2.5 Color Skopar — two barrel styles: "C" (†) and "P" (black only)
 50mm f/1.5 aspherical Nokton †
 50mm f/2.5 Color Skopar †
 50mm f/3.5 collapsible Heliar †
 75mm f/2.5 Color Heliar †
 90mm f/3.5 APO Lanthar †

† With hood, black or chrome

M-Bajonett lenti a telemetro

A ottobre 2015, Cosina commercializza 16 ottiche per M-Bajonett Leica, che può essere accoppiata a telemetro eccetto il 40mm f/2.8 Heliar.

 12mm f/5.6 aspherical Ultra-Wide Heliar
 15mm f/4.5 aspherical Super-Wide Heliar
 21mm f/1.8 Ultron
 21mm f/4 Color Skopar P
 25mm f/4 Color Skopar P
 28mm f/2 Ultron
 35mm f/1.2 Nokton
 35mm f/1.4 Nokton (in two versions: single-coated and multicoated)
 35mm f/1.7 Ultron
 35mm f/2.5 Color Skopar PII
 40mm f/1.4 Nokton (in two versions: single-coated and multicoated)
 40mm f/2.8 Heliar (does not have focussing ring; must be used on Sony E-mount with the VM-E Close Focus Adapter)
 50mm f/2 collapsible Heliar Classic (only available with a Bessa R2M or R3M)
 50mm f/1.1 Nokton
 50mm f/1.5 Nokton
 75mm f/1.8 Heliar Classic

Nikon S lenti a telemetro
La serie SC grandangolo furono disponibili nello standard Contax e Nikon SP. Tutte accoppiate a telemetro.

Lenti SC
 21mm f/4 SC-Skopar
 25mm f/4 SC-Skopar (rangefinder coupled, unlike the screwmount equivalent)
 28mm f/3.5 SC-Skopar
 35mm f/2.5 SC-Skopar

Lenti S
 50mm f/3.5 S-Heliar (only available as a set with a Bessa R2S with special paint)
 50mm f/2.5 S-Skopar
 50mm f/1.5 S-Nokton
 85mm f/3.5 S-APO Lanthar

Note

Collegamenti esterni
 Cosina Voigtländer  (in Japanese)
 Ringphoto Voigtländer (in German)
 La Vida Leica - In-depth reviews of Cosina Voigtländer lenses (M/LTM)
 Review of the 28/1.9 lens  by Lutz Konermann
 Voigtlander Rangefinders A brief write-up on Voigtländer rangefinders by street and panoramic photographer Matthew Joseph aka Fotodudenz.
 Voigtländer Gallery Peter Chou's Voigtländer Gallery
 

Aziende fotografiche giapponesi